Luciano Valente de Deus (Ouro Preto, 1981. június 12. –) brazil labdarúgócsatár.

További információk 
Luciano Valente adatlapja az ogol.com.br oldalon 

1984-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az EC Internacional de Lages labdarúgói
A Paraná Clube labdarúgói
Az SC Internacional labdarúgói
Az Iraty SC labdarúgói
A Mogi Mirim EC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek